Une lézarde est une fissure importante, une crevasse, dans un ouvrage de maçonnerie.

Arts graphiques 
 En édition et imprimerie, une lézarde est une succession de blancs (d'espaces typographiques) superposés sur plusieurs lignes de texte, donnant un effet visuel d’une fissure plus ou moins en zig-zag dans la page.

Toponyme 

 la Lézarde, rivière de Seine-Maritime ;
 la Lézarde, rivière de Basse-Terre, en Guadeloupe ;
 la Lézarde, la plus grande rivière de la Martinique.

Commerce 
 La Lézarde, centre commercial du Havre.

Transport 
 Lézard' express régionale, ligne de train régional desservant l'agglomération havraise.

Sources et références